«Дом у дороги» (; в русском переводе также известен как «Придорожная закусочная» или «Придорожная забегаловка») — американский боевик 1989 года, снятый режиссёром Роуди Херрингтоном с Патриком Суэйзи в главной роли Джеймса Далтона — вышибалы, который приезжает в маленький провинциальный городок в Миссури, чтобы навести порядок в баре, но сталкивается с коррумпированным бизнесменом и лидером местной банды.

Премьера фильма в США состоялась 19 мая 1989 года.

Несмотря на то что фильм был выдвинут в 4 номинациях на премию «Золотая малина», он собрал 30 млн долларов, вдвое окупив 15-миллионный бюджет.

Сюжет 
Профессиональный вышибала Джеймс Далтон (Патрик Суэйзи) получает приглашение на работу в ночной клуб-бар «Две двойки» («Двойная порция», в фильме также переводится как «Дважды два») (), который находится в Джаспере в штате Миссури. В очередной стычке с подвыпившими посетителями Далтон получает ножевое ранение и едет в госпиталь. Там он знакомится с доктором Элизабет Клэй.

Но жизнь маленького городка зависит от рэкетира Бреда Уэсли, который сколотил своё состояние вымогательством денег у местных предпринимателей, и никто не решается дать ему отпор.

На помощь Джеймсу приезжает Вэд Гаррет, его давний друг. Далтон наводит порядок в баре и выводит его из сферы влияния Уэсли. Уэсли пытается заставить хозяина бара Фрэнка Тилмана продолжать платить, но Далтон срывает этот план.

Демонстрируя своё влияние, Уэсли сжигает магазин Реда Уэбстера, уничтожает машины Стьюденмайера, поджигает дома Эммета, у которого Далтон снимает комнату. Далтон вытаскивает Эммета из огня и расправляется с Джимми, бандитом, совершившим это. Тогда Уэсли звонит Далтону и сообщает, что в отместку убьёт одного из двух — Вэда Гаррета или Элизабет. Далтон бросается в госпиталь. Но Элизабет, ставшая свидетельницей убийства Джимми, отказывается уехать с ним. Далтон возвращается в бар, где находит убитого Вэда и издевательскую записку Уэсли.

Тогда Далтон приезжает в дом Уэсли, где расправляется со всеми его подручными. Но добить раненого Уэсли он не может, и тот пытается застрелить Далтона. Однако в этот момент появляются разорённые предприниматели городка и сводят с Уэсли счёты.

Элизабет остаётся с Далтоном.

В ролях

Съёмочная группа 
 Авторы сценария: Дэвид Ли Хенри и Хилари Хенкин
 Режиссёр: Роди Херингтон
 Продюсеры: Тим Мур, Стив Перри и Джоэл Силвер
 Оператор: Дин Канди
 Композитор: Майкл Кеймен
 Художник: Вильям Даррелл и Джеймс Хинкл
 Костюмы: Мэрилин Вэнс
 Монтаж: Джон Линк и Фрэнк Джей Уриосте
 Кастинг: Джеки Барч
 Постановка боёв, каскадёр: Бенни Уркидес

Производство 
Съёмки фильма начались в 1988 году.
Магазин автозапчастей Реда Уэста и бар «Две двойки» на самом деле являлись только фасадами, у которых было всего две стороны. Они были построены неподалёку от города Фресно (Калифорния), где и проходили съёмки. Интерьер бара был создан внутри звукозаписывающей студии.
Дом и сарай фермера Эммета были специально построены для фильма в месте под названием Королевское ранчо, расположенном недалеко от Фресно, на реке Кингс. Постройки были искусственно «состарены» для подлинности.

Музыка 

Саундтрек к фильму и все музыкальные номера исполнил канадский гитарист и блюзмен Джефф Хили.
Группа  приняла участие в съёмках фильма, а её солист , упомянутый в титрах под своим настоящим именем Умберто Ларрива, исполнил одну из второстепенных ролей.

Оценки 
Фильм получил четыре номинации на антипремию Золотая Малина (1990): худший фильм, худший сценарий, худший режиссёр (Роуди Херрингтон) и худшая мужская роль второго плана (Бен Газзара).

Ремейк 
9 сентября 2015 года было объявлено, что Ронда Раузи исполнит главную роль в ремейке фильма.
12 октября того же года Ник Кассаветис был назначен режиссёром и сценаристом.
В 2016 году ремейк был отменён. 
2 августа 2022 года фильм официально запущен в производство. Также стало известно, что актёр Джейк Джилленхол сыграет фильме. Режиссером назначен  Даг Лайман.

5 августа стало известно, что одну из ролей сыграет бывший чемпион UFC Конор Макгрегор.

Примечания 

Фильмы на английском языке
Фильмы США 1989 года
Фильмы-боевики США
Фильмы о боевых искусствах
Фильмы Silver Pictures
Фильмы United Artists